Геннин:
 Геннин (эннин, эннен) — синоним атура, являющегося конусообразным женским головным убором.
 Геннин, Георг Вильгельм де (1665—1750) — российский военный и инженер, специалист в области горного дела и металлургического производства.

См. также 
 Генин
 Геннинг